«Структури Гармонії» — видавництво, засноване 2010 року в Полтаві.

Видає книги, календарі, картини.

Метою діяльності видавництва є поширення цінностей добра, краси і гармонії.

Логотип видавництва — перлина їнь-ян у гребінці Святого Якова — символізує єдність двох аспектів гармонії: математично вимірюваного, фізичного, з одного боку, і метафізичного, духовного, з другого, а також прагнення єдності західного і східного світоглядів.

Книги 
 Луньова Т. В.. «Рукописи не форматуються», 2010, Книга новел та акварелей: Подарункове видання. Містить 16 новел з малюнками аквареллю. Збірка наповнена фолософсько-ліричними мотивами.
 Луньова, Т. В.. Знайти Лева : роман-перформатив / Тетяна Луньова. - Полтава : Harmony Structures, 2010. - 176 с. - 2000 прим. - ISBN 978-966-2519-01-3.
 Мирний, Сергій Вікторович. Чорнобильська комедія : [роман] / Сергій Мирний. - Полтава : Структури Гармонії, 2010. - 272, [5] с. — 1000 прим. — ISBN 978-966-2519-02-0

Календарі 
 Сергій Луньов, Тетяна Луньова: Концепт-календар «Кошенята Вдома» на 2011 рік.
 Сергій Луньов, Тетяна Луньова: Концепт-календар «Равлики та Їхні Будиночки» на 2011 рік.

Виноски

Посилання 
 
 harmonystructures.com.ua Публікації в медіях

Видавництва України
Підприємства Полтави
Підприємства, засновані 2010
Культура Полтави
Засновані в Україні 2010